Картошкин — русская фамилия; имеет женскую форму Картошкина.

Известные носители 
 Картошкин, Аркадий Николаевич (1925—1945) — младший сержант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Картошкин, Максим Игоревич (род. 1989) — российский профессиональный хоккеист.
 Картошкин, Пётр Фёдорович	(1903—?) — Герой Социалистического Труда.

 Картошкина, Августа Васильевна (род. 1938) — мастер машинного доения племзавода «Красный Октябрь» Кумёнского района Кировской области, полный кавалер ордена Трудовой Славы. Картошкина, Наталия Фёдоровна (1910—?) — Герой Социалистического Труда.

 См. также 
 Картошино
 Картошка